Małowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Małowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Małowice, un village dans la voïvodie de Lubusz